Moncourt ou Montcourt est le toponyme de plusieurs communes de France :

 Moncourt, dans le département de la Moselle en Lorraine ;
 Moncourt, un village détruit durant la guerre de Trente Ans, appartenant aujourd'hui au territoire de la commune de Sauvigny dans le département de la Meuse en Lorraine ;
 Montcourt, dans le département de la Haute-Saône en Franche-Comté.
 Montcourt-Fromonville, dans le département de Seine-et-Marne en Île-de-France.
 Mathieu Montcourt, joueur de tennis français